Елена Самойлова:
 Самойлова, Елена Леонидовна (род. 1988) — российская волейболистка.
 Самойлова, Елена Максимовна (1934—1992) — советский и российский учёный-почвовед.